Dinastia Paleòleg il·lustre família romana d'Orient que apareix al  i encara existia al segle XVII
 Miquel VIII Paleòleg, emperador romà d'Orient 1259-1282
 Miquel VIII Paleòleg, emperador 1261-1282
 Andrònic II Paleòleg, emperador 1282-1328
 Miquel IX Paleòleg, emperador 1295-1320
 Andrònic III Paleòleg, emperador 1328-1341
 Joan V Paleòleg, emperador 1341-1391
 Andrònic IV Paleòleg, emperador 1376-1379
 Joan VII Paleòleg, emperador 1390-1390
 Manuel II Paleòleg, emperador 1391-1425
 Joan VIII Paleòleg, emperador 1425-1448
 Constantí XI Paleòleg, emperador 1448-1453
 Nicèfor Paleòleg (1081), governador romà d'Orient
 Jordi Paleòleg (militar), militar romà d'Orient
 Miquel Paleòleg, sebast romà d'Orient
 Jordi Paleòleg (sebast), sebast romà d'Orient
 Nicèfor Paleòleg (governador), governador romà d'Orient
 Andrònic Paleòleg (gendre de Teodor I), gendre de Teodor I Làscaris
 Aleix Paleòleg, gendre d'Aleix III Àngel
 Andrònic Paleòleg (gran domèstic), gran domèstic de Teodor I Làscaris